Az FK Dinamo Kijiv (ukrán betűkkel Футбольний Клуб Динамо Київ, magyar átírásban Futbolnij Klub Dinamo Kijiv, egyéb ismert magyar nevén Dinamo Kijev) ukrán labdarúgócsapat Kijevben, jelenleg az ukrán labdarúgó-bajnokság élvonalában szerepel.

A legsikeresebb ukrán labdarúgócsapat, amely 15–13 alkalommal nyerte meg az ukrán és a szovjet labdarúgó-bajnokságot, 12–9 alkalommal hódította el a ukrán és a szovjet kupát, 9 alkalommal nyerte meg az ukrán és a 3 alkalommal nyerte meg a szovjet szuperkupát. Az európai kupaporondon is számos sikert könyvelt el: kétszeres KEK-, illetve egyszeres UEFA-szuperkupa-győztes.

Korábbi nevei 
 1927–1991: Gyinamo Kijev

1991 óta jelenlegi nevén szerepel.

Története

Sikerei

Nemzeti sikerei 
 Ukrán bajnok
 16 alkalommal (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021) – ukrán rekord

 Ukrán kupa-győztes
 13 alkalommal (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021) – ukrán rekord

 Ukrán szuperkupa-győztes
 9 alkalommal (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020)

 Szovjet bajnok
 13 alkalommal (1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990) – szovjet rekord

 Szovjetkupa-győztes
 9 alkalommal (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990)

 Szovjet szuperkupa-győztes
 3 alkalommal (1980, 1985, 1986) – szovjet rekord

Nemzetközi sikerei 
 Kupagyőztesek Európa-kupája
 2 alkalommal (1975, 1986)

 UEFA-szuperkupa
 1 alkalommal (1975)
 
 UEFA-kupa elődöntős
 1 alkalommal (2009)
 
 Bajnokok ligája elődöntős
 1 alkalommal (1999)
 
 BEK elődöntős
 2 alkalommal (1977, 1987)

Egyéb sikerei 
 Trofeo Santiago Bernabéu
 1 alkalommal (1986)

 FÁK-kupa
 4 alkalommal (1996, 1997, 1998, 2002)

Korábbi eredményei 
A Dinamo Kijiv az első szovjet, illetve az első független ukrán labdarúgó-bajnokság indulása óta csak az élvonalban szerepelt, és ezzel nemcsak a legsikeresebb ukrán, hanem a legsikeresebb szovjet labdarúgócsapatnak számít.

A Szovjetunióban 
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Oszt.
! Hely
! J
! Gy
! D
! V
! Rg
! Kg
! P
!Szovjet kupa
!colspan=2|Európaikupák
!Megj.
|-
|align=center|1936 (tavasz)
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(7)
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|18
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Régi 3 pontos rendszer
|-
|align=center|1936 (ősz)
|align=center|I.
|align=center|6/(8)
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|19
|align=center|12
|align=center|1/32
|align=center|
|align=center|
|align=center|Régi 3 pontos rendszer
|-
|align=center|1937
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(9)
|align=center|16
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|33
|align=center|24
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Régi 3 pontos rendszer
|-
|align=center|1938
|align=center|I.
|align=center|4/(26)
|align=center|25
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|76
|align=center|35
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 pontos rendszer
|-
|align=center|1939
|align=center|I.
|align=center|8/(14)
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|39
|align=center|44
|align=center|26
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 pontos rendszer
|-
|align=center|1940
|align=center|I.
|align=center|8/(13)
|align=center|24
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|32
|align=center|49
|align=center|21
|align=center|Nem játszott
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 pontos rendszer
|-
|align=center|1941
|align=center bgcolor=gray|I.
|align=center bgcolor=gray|8/(15)
|align=center bgcolor=gray|9
|align=center bgcolor=gray|4
|align=center bgcolor=gray|2
|align=center bgcolor=gray|3
|align=center bgcolor=gray|16
|align=center bgcolor=gray|14
|align=center bgcolor=gray|10
|align=center bgcolor=gray|Nem játszott
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Nem hivatalos (a második világháború miatt nem fejeződött be)
|-
|align=center|1942
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|A második világháború miatt elmaradt.
|-
|align=center|1943
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|A második világháború miatt elmaradt.
|-
|align=center|1944
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|A második világháború miatt elmaradt.
|-
|align=center|1945
|align=center|I.
|align=center|11/(12)
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|15
|align=center|13
|align=center|50
|align=center|8
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1946
|align=center|I.
|align=center|12/(12)
|align=center|22
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|18
|align=center|39
|align=center|13
|align=center bgcolor=#deb678|elődöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1947
|align=center|I.
|align=center|4/(13)
|align=center|24
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|27
|align=center|31
|align=center|27
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1948
|align=center|I.
|align=center|10/(14)
|align=center|26
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|32
|align=center|50
|align=center|20
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1949
|align=center|I.
|align=center|7/(18)
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|11
|align=center|48
|align=center|47
|align=center|40
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1950
|align=center|I.
|align=center|13/(19)
|align=center|36
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|15
|align=center|39
|align=center|53
|align=center|31
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1951
|align=center|I.
|align=center|8/(15)
|align=center|28
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|43
|align=center|39
|align=center|27
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1952
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(14)
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|26
|align=center|14
|align=center|17
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1953
|align=center|I.
|align=center|8/(11)
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|21
|align=center|26
|align=center|17
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1954
|align=center|I.
|align=center|5/(13)
|align=center|24
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|31
|align=center|29
|align=center|26
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1955
|align=center|I.
|align=center|6/(12)
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|31
|align=center|37
|align=center|22
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1956
|align=center|I.
|align=center|4/(12)
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|32
|align=center|31
|align=center|24
|align=center|Nem játszott
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1957
|align=center|I.
|align=center|6/(12)
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|30
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1958
|align=center|I.
|align=center|6/(12)
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|40
|align=center|33
|align=center|23
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1959
|align=center|I.
|align=center|7/(12)
|align=center|22
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|26
|align=center|33
|align=center|20
|align=center|Nem játszott
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1960 (tavasz)
|align=center bgcolor=gray|I.
|align=center bgcolor=gray|1/(11)
|align=center bgcolor=gray|20
|align=center bgcolor=gray|13
|align=center bgcolor=gray|2
|align=center bgcolor=gray|5
|align=center bgcolor=gray|46
|align=center bgcolor=gray|23
|align=center bgcolor=gray|28
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Selejtező
|-
|align=center|1960
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(6)
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|19
|align=center|14
|align=center|11
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1961 (tavasz)
|align=center bgcolor=gray|I.
|align=center bgcolor=gray|2/(11)
|align=center bgcolor=gray|20
|align=center bgcolor=gray|12
|align=center bgcolor=gray|5
|align=center bgcolor=gray|3
|align=center bgcolor=gray|41
|align=center bgcolor=gray|19
|align=center bgcolor=gray|29
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Selejtező
|-
|align=center|1961
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(10)
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|28
|align=center|45
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1962 (tavasz)
|align=center bgcolor=gray|I.
|align=center bgcolor=gray|1/(11)
|align=center bgcolor=gray|20
|align=center bgcolor=gray|14
|align=center bgcolor=gray|5
|align=center bgcolor=gray|1
|align=center bgcolor=gray|44
|align=center bgcolor=gray|20
|align=center bgcolor=gray|33
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Selejtező
|-
|align=center|1962
|align=center|I.
|align=center|5/(12)
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|36
|align=center|28
|align=center|25
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1963
|align=center|I.
|align=center|9/(20)
|align=center|38
|align=center|16
|align=center|12
|align=center|10
|align=center|68
|align=center|48
|align=center|44
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1964
|align=center|I.
|align=center|6/(17)
|align=center|32
|align=center|10
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|42
|align=center|29
|align=center|36
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1965
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(17)
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|58
|align=center|22
|align=center|50
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1966
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(19)
|align=center|36
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|3
|align=center|66
|align=center|17
|align=center|56
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|KEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|-
|align=center|1967
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(19)
|align=center|36
|align=center|21
|align=center|12
|align=center|3
|align=center|51
|align=center|11
|align=center|54
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1968
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(20)
|align=center|38
|align=center|21
|align=center|15
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|25
|align=center|57
|align=center|
|align=center|BEK
|align=center|nyolcaddöntős(2. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1969 (tavasz)
|align=center bgcolor=gray|I.
|align=center bgcolor=gray|1/(10)
|align=center bgcolor=gray|18
|align=center bgcolor=gray|10
|align=center bgcolor=gray|8
|align=center bgcolor=gray|0
|align=center bgcolor=gray|25
|align=center bgcolor=gray|6
|align=center bgcolor=gray|28
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Selejtező
|-
|align=center|1969
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(14)
|align=center|26
|align=center|16
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|37
|align=center|13
|align=center|39
|align=center|
|align=center|BEK
|align=center|
|align=center|Nem indult, mivel új sorsolás kapcsán óvást nyújtott be az UEFA-nak, mivel a kelet-, illetve nyugat-európai labdarúgócsapatokat külön kezelték.
|-
|align=center|1970
|align=center|I.
|align=center|7/(17)
|align=center|32
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|36
|align=center|32
|align=center|33
|align=center bgcolor=#deb678|elődöntős
|align=center|BEK
|align=center|nyolcaddöntős(2. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1971
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|10
|align=center|3
|align=center|41
|align=center|17
|align=center|44
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1972
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|52
|align=center|38
|align=center|35
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1973
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|44
|align=center|23
|align=center|36
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|BEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|A bajnokságban 4 döntetlenért 1 pontot, a másik 4-ért pedig 0 pontot kapott.
|-
|align=center|1974
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|12
|align=center|4
|align=center|49
|align=center|24
|align=center|40
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|nyolcaddöntős(3. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1975
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|53
|align=center|30
|align=center|43
|align=center|
|align=center|KEK
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center bgcolor=gold|UEFA-szuperkupa-győztes
|-
|align=center|1976 (tavasz)
|align=center|I.
|align=center|8/(16)
|align=center|15
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|12
|align=center|15
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1976 (ősz)
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|22
|align=center|16
|align=center|18
|align=center|
|align=center|BEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|-
|align=center|1977
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|51
|align=center|12
|align=center|43
|align=center|
|align=center|BEK
|align=center bgcolor=#deb678|elődöntős
|align=center|
|-
|align=center|1978
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|42
|align=center|20
|align=center|38
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|1/32(1. forduló)
|align=center|A bajnokságban 1 pontot levontak, mivel 8 döntetlenben korlátozták a döntetlenek lehetséges számát.
|-
|align=center|1979
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(18)
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|51
|align=center|26
|align=center|47
|align=center|negyeddöntős
|align=center|BEK
|align=center|nyolcaddöntős(2. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1980
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|63
|align=center|23
|align=center|51
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|UK
|align=center|nyolcaddöntős(3. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1981
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|26
|align=center|53
|align=center|negyeddöntős
|align=center|UK
|align=center|1/32(1. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1982
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(18)
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|58
|align=center|25
|align=center|46
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|-
|align=center|1983
|align=center|I.
|align=center|7/(18)
|align=center|34
|align=center|14
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|50
|align=center|34
|align=center|38
|align=center|negyeddöntős
|align=center|BEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|-
|align=center|1984
|align=center|I.
|align=center|10/(18)
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|46
|align=center|30
|align=center|34
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|UK
|align=center|1/32(1. forduló)
|align=center|A bajnokságban 3 pontot levontak, mivel meghaladta a döntetlenek lehetséges számát.
|-
|align=center|1985
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|64
|align=center|26
|align=center|48
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1986
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|53
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|KEK
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center bgcolor=silver|UEFA-szuperkupa-döntős
|-
|align=center|1987
|align=center|I.
|align=center|6/(16)
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|37
|align=center|27
|align=center|32
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BEK
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|
|-
|align=center|1988
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|43
|align=center|19
|align=center|43
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|BEK
|align=center|1/16(1. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1989
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(16)
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|44
|align=center|27
|align=center|38
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1990
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(13)
|align=center|24
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|44
|align=center|20
|align=center|34
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|nyolcaddöntős(3. forduló)
|align=center|
|-
|align=center|1991
|align=center|I.
|align=center|5/(16)
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|43
|align=center|34
|align=center|35
|align=center|1/16
|align=center|KEK
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|}

Ukrajnában 

{|class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Oszt.
! Hely
! J
! Gy
! D
! V
! Rg
! Kg
! P
!Ukrán kupa
!colspan=2|Európaikupák
!Megj.
|-
|align=center|1992
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(10)
|align=center|18
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|negyeddöntős
|align=center|BEK
|align=center|Csoportkör
|align=center|Szezon közben visszalépett a szovjet kupától.
|-
|align=center|1992–1993
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|59
|align=center|14
|align=center|44
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|2. forduló
|align=center|
|-
|align=center|1993–1994
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|61
|align=center|21
|align=center|56
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|BL
|align=center|1. forduló
|align=center|
|-
|align=center|1994–1995
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|25
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|87
|align=center|24
|align=center|83
|align=center|negyeddöntős
|align=center|BL
|align=center|Csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|1995–1996
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(18)
|align=center|34
|align=center|24
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|17
|align=center|79
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|Csoportkör
|align=center|Megvesztegetés miatt kizárták a BL-ből.
|-
|align=center|1996–1997
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|69
|align=center|20
|align=center|73
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|UK
|align=center|1. forduló
|align=center|A BL-selejtezőben kiesett, így az UEFA-kupában folytatta.
|-
|align=center|1997–1998
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|70
|align=center|15
|align=center|72
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|-
|align=center|1998–1999
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|75
|align=center|17
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|
|-
|align=center|1999–2000
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|27
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|85
|align=center|18
|align=center|84
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|2. csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2000–2001
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(14)
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|58
|align=center|17
|align=center|64
|align=center|1.forduló
|align=center|BL
|align=center|1. csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2001–2002
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(14)
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|62
|align=center|9
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|BL
|align=center|1. csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2002–2003
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|66
|align=center|20
|align=center|73
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|3. forduló
|align=center|A BL 1. csoportkörében kiesett, így az UEFA-kupában folytatta.
|-
|align=center|2003–2004
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|73
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|BL
|align=center|1. csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2004–2005
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|14
|align=center|73
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|UK
|align=center|1/32
|align=center|A BL 1. csoportkörében kiesett, így az UEFA-kupában folytatta.
|-
|align=center|2005–2006
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|75
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|2. forduló
|align=center|
|-
|align=center|2006–2007
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|67
|align=center|23
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|Csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2007–2008
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|26
|align=center|71
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|BL
|align=center|Csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2008–2009
|align=center|I.
|align=center bgcolor=gold|1/(16)
|align=center|30
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|71
|align=center|19
|align=center|79
|align=center|negyeddöntős
|align=center|UK
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|A BL csoportkörében kiesett, így az UEFA-kupában folytatta.
|-
|align=center|2009–2010
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|61
|align=center|16
|align=center|71
|align=center|negyeddöntő
|align=center|BL
|align=center|Csoportkör
|align=center|
|-
|align=center|2010–2011
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|60
|align=center|24
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|EL
|align=center|1/4
|align=center|
|-
|align=center|2011–2012
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(16)
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|56
|align=center|12
|align=center|75
|align=center|nyolcaddöntő
|align=center|EL
|align=center|Csoportkör
|align=center|A BL-selejtezőben kiesett, így az Európa-ligában folytatta.
|-
|align=center|2012–2013
|align=center|1.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(16)
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|8
|align=center|55
|align=center|23
|align=center|62
|align=center|1/16
|align=center|EL
|align=center|1/16
|align=center|A BL csoportkörében kiesett, így az Európa-ligában folytatta.
|-
|align=center|2013–2014
|align=center|1.
|align=center|4/(15)
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|55
|align=center|33
|align=center|53
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|EL
|align=center|1/32
|align=center|csoportból továbbjutott, de utána kiesett
|-
|align=center|2014–2015
|align=center|1.
|align=center bgcolor=gold|1/(14)
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|65
|align=center|12
|align=center|66
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL
|align=center|nyolcaddöntő
|align=center|
|-
|align=center|2015–2016
|align=center|1.
|align=center bgcolor=gold|1/(14)
|align=center|26
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|54
|align=center|11
|align=center|70
|align=center|2. sk.
|align=center|BL
|align=center|nyolcaddöntő
|align=center|
|-
|align=center|2016–2017
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(12)
|align=center|32
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|69
|align=center|33
|align=center|67
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|BL
|align=center|csoportkör
|align=center|utolsó helyen végzett
|-
|align=center|2017–2018
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(12)
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|64
|align=center|25
|align=center|73
|align=center bgcolor=silver|döntős
|align=center|EL
|align=center|nyolcaddöntő
|align=center|
|-
|align=center|2018–2019
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(12)
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|54
|align=center|18
|align=center|72
|align=center|negyeddöntő
|align=center|BL/EL
|align=center|negyeddöntő
|align=center|BL play-off után átkerült az EL-be
|-
|align=center|2019–2020
|align=center|1.
|align=center bgcolor=silver|2/(12)
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|65
|align=center|35
|align=center|59
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|BL/EL
|align=center|csoport 3. lett
|align=center|BL 3.selejtező fordulója után átkerült az EL-be
|}

Rangosabb nemzetközi mérkőzései

Játékosok

Jelenlegi keret 
2020. október 1-i állapotnak megfelelően.
 *A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Híresebb játékosok

Vezetőedzők 
Az ukrán labdarúgó-bajnokságban a csapatot irányító vezetőedzők listája.

Stadion 
A Dinamo hazai stadionja a 70 050 férőhelyes Kijevi Olimpiai Stadion.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Dinamo Kijiv hivatalos honlapja   

Ukrán labdarúgócsapatok
1927-ben alapított labdarúgócsapatok